Un estrop és una anella de corda encapellada a l'escàlem d’una embarcació, la qual, posada al voltant del coll del rem, serveix com a lligam per a subjectar-lo. Aquest mot forma part de l'expressió a tot estrop, que vol dir "a tot drap, molt ràpidament".

Referències 

Nàutica